Coronel Bogado pode se referir a:

Coronel Bogado (Argentina)
Coronel Bogado (Paraguai)

Desambiguações de topônimos